Джон Уискер (, 30 мая 1846, Кингстон-апон-Халл — 18 января 1884, Ричмонд, штат Виктория, Австралия) — британский  и шахматный . Один из сильнейших шахматистов Великобритании 1870-х годов.

Биография 
Приехал в Лондон в 1866 году. Был репортером газеты «City Press» и помощником Г. Стаунтона. Быстро выдвинулся в число лидеров британских шахмат. Главные спортивные достижения — победы в Кубках вызова Британской шахматной ассоциации (BCA) в 1870 и 1872 годах. Вёл шахматные отделы в изданиях «The Sport Times» и «Land and Water». С 1872 по 1876 годы был вице-секретарем Британской шахматной ассоциации и соредактором журнала «Chess Player’s Chronicle». В связи с ухудшением состояния здоровья (туберкулёз) в 1876 году переехал в Австралию. Вел шахматный отдел в издании «Australasian». В начале 1884 года заболел бронхитом и умер.

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 Brace, Edward R. (1977), An Illustrated Dictionary of Chess, Hamlyn Publishing Group, p. 304, ISBN 1-55521-394-4
 Gaige, Jeremy (1987), Chess Personalia, A Biobibliography, McFarland, p. 467, ISBN 0-7864-2353-6
 Golombek, Harry, ed. (1977), Golombek’s Encyclopedia of Chess, Crown Publishing, p. 344, ISBN 0-517-53146-1
 Hooper, David; Whyld, Kenneth (1992), The Oxford Companion to Chess (2 ed.), Oxford University Press, p. 450, ISBN 0-19-280049-3

Ссылки